Vertex (band) - metalband

Een vertex kan in het algemeen als een uiterste punt worden opgevat: een punt dat niet tussen twee andere punten van een object in ligt of het hoogste punt van een baan.
 Knooppunt (wiskunde), in de wiskunde, meer specifiek de grafentheorie
 vertex (anatomie), in de biologie - het bovenste punt, het kruintje van het hoofd van een mens of gewerveld dier
 Vertex (insect) - in de entomologie, het gebied van de top van de kop, tussen de ogen, achter het voorhoofd, frons, en voor de hals van een insect
 vertex (astronomie), in de astronomie - het hoogste punt van de maan- of zonneschijf, of het hoogste punt dat de baan van een vaste ster bereikt. Het wordt ook als hoekpunt van een sterrenbeeld gebruikt.
 vertex (ballsitiek), in de ballistiek - het hoogste punt van de projectielbaan, ook wel culminatiepunt